Označení 131. peruť může označovat více leteckých perutí:
 131. peruť (Izrael) je jednotka Izraelského letectva.
 131. peruť RAF je bývalý útvar britské Royal Air Force.